Åke Lassas (né le  à Leksand en Suède — mort le  dans la même ville) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace qui évoluait en position de défenseur. Il est le frère de Björn Lassas et Nils Lassas. Son maillot floqué du numéro 2 est retiré de l'équipe du Leksands IF.

Biographie

Carrière

Carrière en club

Carrière internationale

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1944-1945 || Leksands IF ||  Division 3
|| - || - || - || - || - || || || || ||
|-
| 1945-1946 || Leksands IF ||  Division 2
|| - || - || - || - || - || || || || ||
|-
| 1946-1947 || Leksands IF ||  Division 2
|| - || - || - || - || - || || || || ||
|-
| 1947-1948 || Leksands IF ||  Division 2
|| - || - || - || - || - || || || || ||
|-
| 1948-1949 || Leksands IF ||  Division 1
|| - || 8 || 0 || 8 || - || || || || ||
|-
| 1949-1950 || Leksands IF ||  Division 2
|| - || - || - || - || - || || || || ||
|-
| 1950-1951 || Leksands IF ||  Division 2
|| - || - || - || - || - || || || || ||
|-
| 1951-1952 || Leksands IF ||  Division 1
|| 10 || 4 || 0 || 4 || - || || || || ||
|-
| 1952-1953 || Leksands IF ||  Division 1
|| 10 || 4 || 0 || 4 || - || || || || ||
|-
| 1953-1954 || Leksands IF ||  Division 1
|| 10 || 6 || 0 || 6 || - || || || || ||
|-
| 1954-1955 || Leksands IF ||  Division 1
|| 10 || 7 || 0 || 7 || - || || || || ||
|-
| 1955-1956 || Leksands IF ||  Division 1
|| 15 || 7 || 0 || 7 || - || || || || ||
|-
| 1956-1957 || Leksands IF ||  Division 1
|| 19 || 11 || 0 || 11 || - || || || || ||
|-
| 1957-1958 || Leksands IF ||  Division 1
|| 12 || 4 || 7 || 11 || - || || || || ||
|-
| 1958-1959 || Leksands IF ||  Division 1
|| 14 || 4 || 0 || 4 || 4 || 6 || 1 || 0 || 1 || 6
|-
| 1959-1960 || Leksands IF ||  Division 1
|| 14 || 3 || 6 || 9 || 10 || || || || ||
|-
| 1960-1961 || Leksands IF ||  Division 1
|| 14 || 3 || - || - || - || - || 0 || - || - || -
|-
| 1961-1962 || Leksands IF ||  Division 1
|| 21 || 5 || 3 || 8 || 8 || || || || ||
|-
| 1962-1963 || Leksands IF ||  Division 1
|| 19 || 5 || 3 || 8 || 16 || || || || ||
|-
| 1963-1964 || Orsa IK || Division 3
|| - || - || - || - || - || || || || ||

|1949 || CM
| 5 || 1 || 0 || 1 || - ||
|-
|1950 || CM
| 6 || 0 || 0 || 0 || - ||
|-
|1951 || CM
| 6 || 0 || 0 || 0 || - ||
|-
|1952 || JO
| 3 || 0 || 0 || 0 || - ||
|-
|1954 || CM
| 7 || 0 || 0 || 0 || - ||
|-
|1955 || CM
| 8 || 0 || 0 || 0 || - ||
|-
|1956 || JO
| 7 || 1 || 0 || 1 || ||

Trophées et honneurs personnels 
 1955-1956 : Guldpucken.

Notes et références 

Naissance en août 1924
Naissance à Leksand
Joueur international suédois de hockey sur glace
Joueur du Leksands IF
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1952
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1956
Médaillé de bronze olympique suédois
Défenseur de hockey sur glace
Décès en avril 2009
Décès en Suède
Décès à 84 ans
Gagnant du Guldpucken
Membre du Temple de la renommée du hockey suédois